Sarah Lockman es una jinete estadounidense que compite en la modalidad de doma. Ganó dos medallas en los Juegos Panamericanos de 2019, oro en la prueba individual y plata por equipos.

Palmarés internacional

Referencias 

Jinetes de Estados Unidos
Jinetes de doma clásica